Заур Абдулгамидов (род. 11 апреля 1977, Махачкала) — немецкий боксёр-профессионал рутульского происхождения, Чемпион Мира, Чемпион России, выступавший в тяжёлой весовой категории, тренер, одноклубник братьев Кличко (немецкий клуб Universum Box-Promotion (Гамбург, Германия)).. По национальности — рутулец, родом из села Шиназ.

Биография 
Заур Абдулгамидов родился 11 апреля 1977 в Махачкале. Живёт и работает в Гамбурге, Германия. За времена своей боксёрской карьеры провёл серию боёв, практически все из которых выиграл нокаутом . В профессиональном боксе с 1999 по 2007. В настоящий момент является тренером

Профессиональная карьера 

 1999—2007 гг. Многократный победитель международных турниров.
 1999—2007 гг.: Профессиональная боксёрская лицензия.
 1997 г.: Титул Чемпион Мира среди военнослужащих в США (Сан Антонио)
 1996 г.: Королевский Кубок в Таиланде
 1996 г.: Сертификат Профессионального боксёра.
 1995—1997 гг.: Подготовка в России к участию в Олимпийских играх.

Госпитализация 
31 января 2004 года Абдулгамидов был госпитализирован после нокаута в 8-м раунде поединка за пояс Интерконтинентального Чемпиона по версии IBF c обладателем титула украинцем Владимиром Вирчисом. Компьютерная томография, проведённая в Киевском институте нейрохирургии мозга показала, что здоровье Абдулгамидова, около минуты находившегося на ринге без сознания, вне опасности.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Балу Зауэром

Боксёры Германии